«Привет Ванкувер! ТВ Шоу» () — популярное среди жителей Британской Колумбии (Канада), говорящих на русском языке, еженедельное воскресное развлекательное телевизионное шоу. Шоу Privet Vancouver! два года (с 2011 по 2013) выходило в эфир канадского онлайн телеканала на русском языке YANA TV.

В общей сложности в эфире было показано 60 выпусков'.

В каждом выпуске ТВ шоу рассказывалось о наиболее ярких событиях из жизни в Большом Ванкувере, в том числе, и среди русскоговорящего сообщества.

У истоков создания шоу Privet Vancouver! стояли автор и ведущий Алексей Тарбеев, оператор Евгения Колинковская и автор идеи, режиссёр и продюсер Денис Манзар, создатель ТВ шоу "Я Эксперт"

Первый выпуск шоу вышел в эфир телеканала YANA TV 09 октября 2011 года.
Формат каждого выпуска состоял из двух коротких сюжетов о прошедших или предстоящих событиях в городе, и одного сюжета, связанного с рассказом о посещении того или иного достопримечательного места провинции.
C ноября 2011 года в программе появляется рубрика «Made in Canada» Анны Перминовой, представляющая собой информационную видео ленту текущих новостей Канады.

В апреле 2012 года, в рамках программы, состоялась премьера юмористической рубрики «Наши в городе», где новые со-ведущие программы Иван Зубов и Татьяна Лежнева, интервьюировали прохожих на улице города, задавая им заведомо откровенные и провокационные вопросы.
К концу первого сезона рубрика была видоизменена, а позже было принято решение, к началу второго сезона, от рубрику «Наши в городе» отказаться.

Производство шоу Privet Vancouver! второго сезона запустила ванкуверская компания Pacific Media Solutions Corp., более известная под брендом Powell Studio. Во втором телесезоне формат программа был изменен. Помимо новостных сюжетов, в программе стали принимать участие наиболее яркие представители русскоговорящего коммьюнити Ванкувера, которые делились со зрителями своим опытом иммиграции и адаптации в новой стране проживания.

За время эфира, гостями программы были наиболее яркие представители русскоговорящего коммьюнити Ванкувера. Помимо этого в выпусках программы принимали участие звезды российской и украинской эстрады В. Винокур, А. Данилко, В. Леонтьев, В. Меладзе, В. Зеленский и шоу Квартал 95, А. Розенбаум, А. Варум и Л.Агутин, звезды отечественного кино С. Астахов, Е. Добровольская, С. Рост, С. Безруков, писатель-сатирик В.Шендерович, импресарио В. Шульман.

24 марта 2013 года в эфир вышел последний выпуск шоу Privet Vancouver!

Примечания

Ссылки 
 IMDB-официальный сайт 
 YANA TV-официальный сайт 
 Powell Studio-официальный сайт
 YANA TV. Новый сезон. Интервью газете Vancouver Exspress

Телевизионные шоу
Телепередачи Канады